Елена (Алена) Игоревна Кириллова (Данилочкина) (род. 27 января 1986 в Москве) — российская профессиональная баскетболистка, выступающая в чемпионате России по баскетболу за клуб МБА, игрок национальной сборной России. Играет на позиции защитника. Мастер спорта России международного класса.

Сборная России 
Елена Данилочкина была кандидатом в национальную сборную России на поездку на чемпионат Европы 2007, Олимпийские игры 2008 и чемпионат Европы 2009, но в последний момент она не входила в заявку на турнир. Также входила в состав различных молодёжных сборных России с 2001 по 2007 год. Елена Данилочкина дебютировала за национальную сборную России на чемпионате мира 2010 года. Затем она вновь вошла в состав сборной на чемпионат Европы 2011, который россиянки выиграли, а сама спортсменка вошла в символическую сборную турнира и была признана MVP чемпионата. По версии сайта Eurobasket.com Елена была включена во вторую символическую пятёрку Европы 2011 года.

Достижения 
 Чемпионка Европы (2011);
 Чемпионка Европы среди молодёжи (2004, 2006);
 Чемпионка Европы среди юниорок (2002, 2004);
 Серебряный призёр XXV Всемирных Студенческих Игр (2009);
 Серебряный призёр чемпионата России (2015, 2016, 2017)
 Бронзовый призёр чемпионата России (2006, 2009, 2012, 2013).
 Победитель Евролиги ФИБА (2017)

Примечания

Ссылки 
 Данилочкина: обещаю, напиваться не буду
 Победная злость

Баскетболисты России
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу